Lentulus is een cognomen van een tak in de Romeinse gens Cornelia, een familie uit de stand van de patriciërs. De naam is afkomstig van het woord lentes, oftewel linzen. Volgens Plinius de Oudere waren de eerste leden van deze familie gehecht aan deze bijnaam. Door Cicero is het woord Lentulitas ('Lentulisme') bedacht om de bevoorrechte positie van adellijke families aan de kaak te stellen.

De oudste vermeldingen van de naam Lentulus betreffen de volgende personen:
 Lucius Cornelius Lentulus (consul in 327 v.Chr.)
 Servius Cornelius Lentulus (consul in 303 v.Chr.)
 Lucius Cornelius Lentulus Caudinus (consul in 275 v.Chr.)
 Lucius Cornelius Lentulus Caudinus (consul in 237 v.Chr.)
Hun band met de latere Lentuli - en dan vooral met de Lentuli uit Cicero's periode - is echter discutabel.

Latere dragers van dit cognomen zijn:
Gnaius Cornelius Lentulus (meerdere consuls)
Lucius Cornelius Lentulus (consul)
Publius Cornelius Lentulus (consul suffectus)
Lucius Cornelius Lentulus Crus (consul)
Gnaius Cornelius Lentulus Gaetulicus (consul)
Gnaius Cornelius Lentulus Marcellinus (consul)
Publius Cornelius Lentulus Spinther (consul)
Publius Cornelius Lentulus Sura (consul)

Cognomen
Gens Cornelia